Сириса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 3,7 км². Население — 118 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Наварры